Richardson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Richardson Township (Arkansas)
 Richardson Township (Minnesota) in Morrison County
 Richardson Township (Nebraska)